Sokolov bzw. Sokołów ist der Name folgender Orte:

Sokolov, Stadt in Tschechien
Sokołów Podlaski, Stadt im Powiat Sokołowski, Polen
Sokołów Podlaski (Landgemeinde), Landgemeinde im Powiat Sokołowski, Polen
Sokołów Małopolski, Stadt im Powiat Rzeszowski, Polen
Sokołów, Ort in der Gemeinde Gostynin, Powiat Gostyniński, Polen
Sokołów, Ort in der Gemeinde Michałowice, Powiat Pruszkowski, Polen
Sokołów, Ort in der Gemeinde Sieradz, Powiat Sieradzski, Polen
Sokołów, Ort in der Gemeinde Goszczanów, Powiat Sieradzski, Polen
Sokołów (deutsch Zäcklau), Ort in der Gemeinde Kożuchów, Powiat Nowosolski, Polen
Sokołów, Ort in der Gemeinde Bolimów, Powiat Skierniewicki, Polen
Sokołów, Stadtteil von Łódź, Polen
Sokołów Dolny, Ort in der Gemeinde Sobków, Powiat Jędrzejowski, Polen
Sokołów Górny, Ort in der Gemeinde Sobków, Powiat Jędrzejowski, Polen
Sokołów Kolonia, Ort in der Gemeinde Kiernozia, Powiat Łowicki, Polen
Nowy Sokołów, Ort in der Gemeinde Końskie, Powiat Konecki, Polen
Stary Sokołów, Ort in der Gemeinde Końskie, Powiat Konecki, Polen
Sokołów-Towarzystwo, Ort in der Gemeinde Kiernozia, Powiat Łowicki, Polen
Sokołów, zerstörtes polnisches Dorf im heutigen Rajon Stryj, Oblast Lwiw, Ukraine
Sokolowe, bis 1971 Sokolow, Dorf im Rajon Smijiw, Oblast Charkiw, Ukraine

Sokolow bezeichnet:
 Sokolow-Lyon-Index, ein EKG-Zeichen
 Sokolow (Familienname) – hier auch zu Personen

Siehe auch:
 Sokoloff
 Sokołówka
 Sokolski
 Sokoliw